Климентов — фамилия.

Известные носители 
 Климентов, Андрей Платонович (известен под псевдонимом Платонов; 1899—1951) — русский советский писатель, поэт и публицист, драматург, сценарист, военный корреспондент.
 Климентов, Иван Иоаннович (конец XV века—1534, известен как Иона преподобный климецкий) — русский православный святой, основатель Клименецкого Свято-Троицкого монастыря.

Составные фамилии 
 Климентова-Муромцева, Марья Николаевна (1857—1946) — русская певица (сопрано).

См. также 
 Климент — мужское имя древнеримского происхождения. 
 Климентово — топоним.
 Клименецкий Свято-Троицкий монастырь — недействующий православный монастырь, находившийся на острове Большой Климецкий.